Jamašita je příjmení více osob:

 Jasuhiro Jamašita (* 1957) – japonský judista
 Jošimi Jamašitaová (* 1986) – japonská fotbalová rozhodčí
 Joširó Jamašita – japonský grafický designér
 Jošiteru Jamašita (* 1977) – japonský fotbalista
 Jósuke Jamašita (* 1942) – japonský jazzový klavírista a hudební skladatel
 Tomojuki Jamašita (1885–1946) – japonský generál

Japonská příjmení